JDZ steht für:
 Jingdezhen Luojia Airport (IATA-Code), Flughafen von Jingdezhen, Provinz Jiangxi, China

JDŽ steht für:
 Jugoslovenske Železnice, von 1918 bis 1991 die Staatsbahn Jugoslawiens

Abkürzung